Олимпийский комитет Китайского Тайбэя () — организация, представляющая Тайвань в международном олимпийском движении. Основан и зарегистрирован в МОК в 1960 году.

Штаб-квартира расположена в Тайбэе. Является членом Международного олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии и других международных спортивных организаций. Осуществляет деятельность по развитию спорта на Тайване.

См. также 
 Тайвань на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Олимпийского комитета Китайского Тайбэя .

Тайвань
Тайвань на Олимпийских играх